Geografische onderwerpen
 Tajmyr (district), een voormalig autonoom district in de Russische Federatie
 Tajmyr (schiereiland), een schiereiland in het uiterste noorden van Siberië
 Tajmyr (eiland), een eiland voor de kust van bovengenoemd schiereiland
 Klein-Tajmyr (Maly Tajmyr), een ander eiland voor de kust van bovengenoemd schiereiland
 Golf van Tajmyr, zeegebied rondom bovengenoemde (schier)eilanden

Schepen
 Tajmyr (schip, 1909), een ijsbreker-stoomboot van de Russische Keizerlijke marine en later van de Sovjet-Unie
 Tajmyr (schip, 1989), Russische (rivier)atoomijsbreker (en scheepsklasse)